«Навстречу шторму» () — остросюжетный американский фильм-катастрофа режиссёра Стивена Куэла. В ролях Ричард Армитидж, Джереми Самптер, Сара Уэйн Кэллис и Натан Кресс. Фильм-катастрофа исполнен в жанре псевдодокументальной съёмки. Релиз фильма в России состоялся 7 августа 2014 года.

Сюжет 
В городе Силвертон, штат Оклахома, выпускной класс местной школы готовится к празднованию окончания школы. Заместитель директора школы Гэри Фуллер просит своих сыновей, Трея и Донни, записать послания выпускников для капсулы времени, которая будет вскрыта через 25 лет.  

В это время, «охотник за торнадо» Пит со своей командой пытается перехватить и заснять торнадо на машине под названием "Титус". Узнав о фронте развивающихся штормов, преследователи решают отправиться в Сильвертон в надежде заснять торнадо. Прибыв в Сильвертон, команда обнаруживает, что фронт, который они преследовали, рассеялся, но другой штормовой фронт резко усиливается, что приводит к граду и торнадо. Пока команда снимает это событие, воронка меняет курс и направляется к средней школе.

На выпускном мероприятии, погода внезапно портится. Ученики спасаются в здании школы. После торнадо потрясенные ученики выходят из поврежденного здания, чтобы осмотреть разрушения, а Гэри отправляется спасать своего старшего сына Донни, который пошел на заброшенную бумажную фабрику, чтобы помочь своей подруге Кейтлин с проектом; впоследствии оба оказались в ловушке, когда торнадо обрушил на них здание.

Когда команда Пита, преследующая торнадо, останавливается в небольшом районе города, торнадо формируется в момент прибытия Гэри и Трея, разрушая несколько зданий. Гэри спасает метеоролога Пита, Эллисон Стоун. Затем команда Пита соглашается помочь Гэри добраться до бумажной фабрики. В пути формируется еще один торнадо и окружает команду Пита, разрушая жилой квартал и автостоянку. В результате взрыва один из торнадо превращается в огненный смерч, который пытается заснять оператор Джейкоб, но попадает в ураган и погибает. Это вызывает разногласия в команде, поскольку Пит, похоже, больше заботится о сборе данных, чем о безопасности своей команды. Восстановив свои машины, Эллисон отправляется с Гэри, чтобы продолжить путь на бумажную фабрику.

На фабрике внезапно прорывается водопроводная труба и начинает заливать яму, в которой застряли студенты Донни и Кейтлин. Раненые и рискующие утонуть, они записывают сообщения для своих близких, а затем готовятся к худшему. В последнюю минуту Гэри и Эллисон прибывают и освобождают их. 

В небе над Силвертоном слияние двух крупных торнадо приводит к образованию колоссального торнадо категории EF-5, который угрожает сравнять город с землей. Жители города укрываются в школе, но команда Пита решает, что школьное убежище будет недостаточным. Не имея возможности оповестить персонал школы с помощью мобильных устройств, команда Пита спешит в школу. 

Преследователи урагана и школьники укрываются в ливневой канализации на строительной площадке, но обломки торнадо повреждают одну из решеток, что ставит под угрозу укрытие. Пытаясь спасти жизни, Пит отдает свои жесткие диски для исследований Гэри, а затем жертвует собой, покидая убежище, чтобы с помощью машины закрепить решетку на бетонной поверхности. Оборудование Титуса оказывается неспособным закрепить автомобиль на земле, и торнадо подхватывает автомобиль. Из башни камеры на борту "Титуса" Пит наблюдает за воронкой торнадо, когда автомобиль поднимается над облаками, а затем падает на землю, убивая его и разрушая "Титус". Вскоре после этого торнадо EF-5 рассеивается.

После «нашествия» смерчей, жители начинают наводить порядок и восстанавливать город. Пока братья Фуллер завершают работу над фильмом о капсуле времени, многие из тех, кого они опрашивают, по-новому оценивают свою жизнь.

В ролях 
 Ричард Армитидж — Гэри Фуллер
 Сара Уэйн Кэллис — Элиссон Стоун
 Мэтт Уолш — Пит Мур
 Макс Дикон — Донни Фуллер
 Алисия Дебнем-Кэри — Кэйтлин Джонсон
 Натан Кресс — Трей Фуллер
 Арлен Эскарпета — Дэрил Карли
 Джереми Самптер — Джейкоб Ходжес
 Кайл Девис — Донк
 Скотт Лоуренс — директор школы Том Уокер
 Джон Рип — Ривис
 Ли Уитакер — Лукас

Съемки 
Основные съемки начались в июле 2012 года в Детройте. 13 августа 2012 года, съемки переехали в Рочестер. Некоторые сцены были сняты в средней школе «Oakland University».

Отзывы 
Фильм получил в основном негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 21 % на основе 144 рецензий со средним баллом 4.3 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 44 из 100 на основе 32 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Релиз 
24 сентября 2013 года, кинокомпания Warner Bros. Pictures утвердила дату выхода фильма в США 8 августа 2014 года. В России фильм вышел 7 августа 2014 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы New Line Cinema
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы Warner Bros.
Фильмы США 2014 года